Geografie
 Flaminio (wijk), stadswijk van Rome
 Rignano Flaminio, Italiaanse gemeente in de provincie Rome

Personen (voornaam)
 Flaminio Bertoni (1903-1964), Italiaanse ontwerper van auto's
 Flaminio del Turco (? - 1634), Italiaanse architect en beeldhouwer
 Flaminio Ponzio (1560-1613), Italiaanse architect

Overig
 Il Flaminio (1735), opera buffa van Giovanni Battista Pergolesi
 Stadio Flaminio, stadion in Rome